Plaats in Indonesië
 Suwatu (Gabus), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Suwatu (Tlogowungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Suwatu (Tanon), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java